Bruine fruitetende vleermuis
 Donkere fruitetende vleermuis